IVB est un code qui peut signifier :
 Îles Vierges britanniques, selon la liste des codes pays du CIO ;
 IVB, l'ancienne notation européenne de la colonne 14 du tableau périodique des éléments.

Code